Tirannió d'Amisos, gramàtic grec
 Tirannió de Fenícia, gramàtic de Fenícia
 Tirannió de Messènia, gramàtic grec